Soure bezeichnet Orte:

 in Portugal, siehe Soure (Portugal)
 in Brasilien, siehe Soure (Pará)